Příjmení Nissen nosí více významných osobností:

 Henriette Nissen-Saloman (1819–1879) – švédská operní mezzosopranová zpěvačka
 Mads Nissen (* 1979) – dánský dokumentární fotograf
 Margret Nissen (* 1938) – německá fotografka
 Rebecca Adler-Nissen (* 1979) – dánská politoložka